Чип је минијатурна плочица од керамике на коју су фотопоступком нанете електричне компоненте и контакти и која представља електрично коло које може да обавља потребну функцију у интегралном колу.

Димензија је најчешће 1,25х1,25 -{mm}-. На том простору може да буде смештено и више десетина милиона транзистора, што говори које све сложене функције може да обавља. Дебљина нанетог слоја је око 1 микрон. Наношење се изводи у високом вакууму и високим температурама, где се материјали наносе, напаравају, на керамичку плочицу у виду паре која се кондензује.

Технолошки поступак дозвољава да се истовремено напаравање врши на више стотина идентичних плочица које се по завршеном поступку секу ласерима на парчиће (Чипове). Комади који нису добри одмах се уништавају док се остали даље уграђују, инкапсулирају, у интегрална кола.
На слици „чип микропроцесора“ виде се и златне нити које повезују чип са изводима интегралног кола

Види још 
 Процесори
 Меморије
 Мимо
 ФПГА

Спољашње везе
 Наука 50: Чип (РТС Образовно-научни прпграм - Званични канал)
Хардвер